Die Abkürzung ODU steht für:
 Old Dominion University, eine Universität in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, USA
 Ohio Dominican University, eine Universität in Columbus im US-Bundesstaat Ohio, USA
 ODU Steckverbindungssysteme, ein deutscher Hersteller elektronischer Bauelemente
 Outdoor Unit, der Teil einer Sende- und/oder Empfangsanlage, der außerhalb eines Gebäudes angebracht ist, für gewöhnlich eine Antenne.

Abkürzung